Oxynoemacheilus är ett släkte av fiskar. Oxynoemacheilus ingår i familjen grönlingsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grönlingsfiskar
Oxynoemacheilus